Miasta w USA:
 Trego – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
 Trego – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Trego (ang. Trego Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Trego (ang. Trego County) – w stanie Kansas